

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Гай Силий Авл Цецина Ларг и Луций Мунаций Планк.
 Тиберий был провозглашён цезарем и соправителем императора Августа.
 Цезарь Август передаёт командование над расположенными в Германии легионами Германику.
 Германик назначен командовать 8-ю легионами на Рейне.
 Октавиан Август, вместе со своим другом Павлом Фабием Максимом, в обстановке полной секретности посещает Агриппу Постума на острове Планазия.

Китай 
 13-18 — Шаньюй хуннов Хянь.

Скончались 
 3 февраля — Ван Чжэнцзюнь (88) — императрица-консорт Китая (48—33 до н. э.), жена Юань-ди фактическая правительница государств при императорах: сыне Чэн-ди (33-7 до н. э.) и внуках Ай-ди (7—1 до н. э.) и Пин-ди (1 до н. э. — 6 н. э.)
 Учжулю — шаньюй хунну с 8 года до н. э. по 13 год н. э.

См. также

Примечания